Пётр Егорович Воробьёв (1908—1984) — участник Великой Отечественной войны, командир отделения 718-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, сержант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 25 июня (8 июля по новому стилю) 1908 года в дер. Танькино Российской империи, ныне Кукморского района Татарстана, в семье крестьянина. Русский.

Образование начальное. Работал в сельском хозяйстве, с 1930 — председателем колхоза.

В Красной Армии с июня 1941 года. В действующей армии с августа этого же года.

Отделение 718-го стрелкового полка, которым командовал сержант Пётр Воробьёв, 24 июня 1944 года под огнём противника переправилось через реку Проня, ворвалось в траншею противника, уничтожило несколько фашистов и пулемёт. 26 июня отделение вышло к реке Бася в районе г. Чаусы (Могилёвская область), ликвидировало охрану моста, предотвратило его взрыв и огнём способствовало переправе батальона. 27 июня оно одним из первых форсировало Днепр южнее г. Могилёва и уничтожило группу фашистов, которая вела огонь по переправляющимся подразделениям полка.

После войны П. Е. Воробьев жил в родной деревне, продолжил работу председателем колхоза.

Умер в 25 сентября 1985 года. Похоронен в родном селе.

Награды 
 Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.
 Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени и медалями.

Память 
 Имя Героя вошло в Биобиблиографический словарь — Герои кряшенского народа; составитель: И. Р. Саттарова, научный редактор: Т. Г. Дунаева. Казань. 2010.

Примечания

Ссылки 
 
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&2EG/4ef9fac2/index Воробьёв Пётр Егорович.]
 Воробьев Петр Егорович.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Участники освобождения Могилёва
Члены КПСС
Председатели колхозов
Похороненные в Кукморском районе
Умершие в Татарстане